112, het jaar 112
112 (band), een Amerikaanse r&b-groep
112 (noodnummer), het alarmnummer in veel landen
112 (getal), het getal 112